Zúñiga ou Zuñiga est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot, la graphie moderne en basque est Zuñiga et qui signifie :
 soit « la terre du gendre », de l'agglutination du mot suhi et du suffixe aga ;
 soit « le domaine du pont », de l'agglutination du mot zuhi et du suffixe aga ;
 soit « à l'endroit de la chênaie », de l'agglutination du mot zuhi et du suffixe aga.

Patronyme 

 Álvaro García de Zúñiga (né en 1958), écrivain et cinéaste portugais ;
 Álvaro Manrique de Zúñiga (?-1590), noble espagnol, vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Berta Zúñiga (1990-), activiste sociale hondurienne ;
 Daphne Zuniga (née en 1962), actrice américaine ;
 
 Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680), historien espagnol ;
 Domingo Pimentel Zúñiga (1584-1653) : ecclésiastique espagnol ;
 Ernesto Pérez Zúñiga (né en 1971), poète et un romancier espagnol ;
 Francisco Zúñiga (1912-1998), sculpteur.
 Francisco López de Zúñiga y Meneses (1599-1656), noble espagnol ;
 Gaspar de Zúñiga y Acevedo (1560-1606), noble espagnol, Vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Jesús Zúñiga, sociologue et journaliste cubain ;
 José Zúñiga (né en 1965), acteur américain ;
 José Pedraza Zúñiga (1937-1998), marcheur mexicain ;
 Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca (1640-1716), noble espagnol, gouverneur des Pays-Bas espagnols ;
 Juan Camilo Zúñiga (né en 1985), footballeur colombien ;
 Luís de Zúñiga y Requesens (1568-1576), gouverneur des Pays-Bas espagnols ;
 Mariana Zúñiga (2002-), archère chilienne ;
  (né en 1982), footballeur mexicain ;
 Olivia Zúñiga (1916-1992), poétesse, romancière et essayiste mexicaine ;
 Óscar Castro Zúñiga (1910-1947), écrivain et poète chilien ;
 Ysrael Zúñiga (né en 1976), footballeur péruvien.

Toponyme 

 Zúñiga, une municipalité dans la Communauté forale de Navarre ;
 Tlajomulco de Zúñiga, une localité mexicaine ;
 Zúñiga, une ville du Chili.

Biologie 
 Zuniga, un genre d'araignées

Voir aussi 
 Maison de Zúñiga

Notes et références 

Toponymie basque